L'amore è femmina може значити:

 L'amore è femmina (альбом)
 L'amore è femmina (пісня)